Der Las Vegas Street Circuit soll ein temporärer Straßenkurs in Las Vegas werden. Im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 wird hierauf voraussichtlich erstmals seit 1982 ein Großer Preis von Las Vegas ausgetragen. Die 6,12 km lange Strecke soll unter anderem über den Las Vegas Strip führen.

Strecke 
Der 6,12 km lange Stadtkurs umfasst 17 Kurven und eine 1,92 km lange Gerade. Die Strecke verläuft gegen den Uhrzeigersinn und beginnt auf einem stillgelegten Parkplatz, der für die Boxen und das Fahrerlager umgebaut wird.

Weblinks

Einzelnachweise 

Formel-1-Rennstrecke
Sport (Las Vegas)
Stadtkurs
Sportstätte in Nevada
Rennstrecke in den Vereinigten Staaten